«Залив счастья» — художественный фильм режиссёра Владимира Лаптева (1987).
 Залив Счастья — залив у юго-западного берега Сахалинского залива Охотского моря.